Magnus Wistrand kan syfta på:

* Magnus Wistrand (1890–1969), svensk advokat
 Magnus Wistrand (född 1943), svensk klassisk filolog